Appiano es un nombre que puede referirse a:

 Appiano Gentile, municipio italiano de la provincia de Como.
 Appiano sulla Strada del Vino, municipio italiano de la provincia de Bolzano.
 Appiano, una antigua villa de la provincia de Pisa.
 Appiano, nombre propio italiano de varón.
 Appiano, familia noble toscana que gobernó el Principado de Piombino entre los siglos XIV y XVIII.